Opération Berlin fait référence à :
 l'Opération Berlin, un raid des cuirassés allemands Scharnhorst et Gneisenau en 1941 sur l'Atlantique ;
 l'Opération Berlin, une opération d'évacuation des forces britanniques en 1944 aux Pays-Bas ;
 l'Opération Berlin, une opération militaire menée par l'armée nationale colombienne contre la colonne Arturo Ruíz des FARC en 2000.